Бигелоу има више значења:
 Бигелоу (Арканзас)
 Бигелоу (Минесота)
 Бигелоу (Мисури)